Аны́б — село в Усть-Куломском районе Республики Коми. Административный центр сельского поселения Аныб.

Расположено у левого берега Вычегды в 40 км к северо-западу от Усть-Кулома и в 118 км к востоку от Сыктывкара.

Вдоль левого берега Вычегды через село проходит тупиковая автодорога от Усть-Кулома к сёлам Керес и Уръёль. Имеется понтонный мост на правый берег (к автодороге на Сыктывкар) в 6 км к западу от села. 

Село названо по реке Аныб, впадающей в Вычегду в 2 км к востоку от села.

История 

В 1663 году поселились первые жители: выходцы из села Зеленец Матвей Савельевич Завьялов, Яков и Павел Ефремовичи Казариновы и Мартын Пименов.
В 1855 году построена деревянная церковь с двумя приделами, в 1895 было завершено строительство каменной церкви. 

Число дворов в разные годы:
 1678 — 3 двора
 1859 — 49 дворов, 337 жителей
 1916 — 151 двор, 830 жителей
 1926 — 203 двора, 879 жителей.

В декабре 1919г. во время разведки в селе Аныб белогвардейцами была схвачена героиня гражданской войны Домна Каликова. 

В 1929г. был создан первый колхоз имени Литвинова (председатель Пахомов А.). Объединились 55 хозяйств. В 1933г. образовался колхоз «Добровольный»

В 1993 году в центре села поставлен обелиск с именами погибших в Великой Отечественной войне. 

в 2017 году вблизи села был установлен понтонный мост через реку Вычегду, заменивший паромную переправу.
.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Куломского района